Vand est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Vand Chakko est l'un des Trois Piliers du Sikhisme selon l'enseignement de Guru Nanak, le fondateur de cette religion.
 Sheila Vand (née en 1985) est une actrice américaine.